James Gunn (1920-1966), scénariste, écrivain américain, auteur de roman policier
 James E. Gunn (1923-2020), auteur américain de science-fiction
 James E. Gunn (1938-), astronome américain
 James Gunn (1966-), réalisateur américain